Juvenilia puede referirse a:

 La novela de Miguel Cané publicada por primera vez en 1884.
 La película de 1943 basada en la novela homónima de Miguel Cané.
 El álbum de la banda neozelandésa de púnk The Verlaines, lanzado en 1987